Карьер — многозначное понятие:

 Карьер (от ) — совокупность горных выработок при добыче полезного ископаемого открытым способом.
 Карьер — аллюр (ход лошади), очень быстрый галоп.
 «Карьер» — повесть Василя Быкова (1985).
 «Карьер» — фильм, режиссёр А. Рыбарев (1988).
 «Карьер» — фильм, режиссёр Н. Скуйбин, экранизация одноимённой повести В. Быкова (1990).
 Карьер — улица в Москве

Населённые пункты 
 Карьер — посёлок в Вельском районе Архангельской области.
 Карьер — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Карьер — деревня в Калачинском районе Омской области, упразднена в 1975 г.
 Карьер — посёлок в Орловском районе Орловской области.
 Карьер — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Карьер — посёлок в Вольском районе Саратовской области.
 Карьер — посёлок в Алапаевском муниципальном образовании Свердловской области.
 Карьер — посёлок в Тавдинском городском округе Свердловской области.
 Карьер — деревня в Даниловском районе Ярославской области.

См. также 
 Карьера